Краснохвостые медянки () — род змей из семейства ужеобразных, обитающих в Азии.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 1,5 до 2,4 м. Голова вытянутая, немного плоская. туловище стройное, уплощённое. Есть 2—3 верхнегубных щитка, которые касаются глаз. Лёгкие не развиты. Окраска в основном ярких цветов — зелёная или оливковая.

Образ жизни 
Населяют лесные, горные местности. Большую часть жизни проводят на деревьях. Достаточно быстрые и проворные змеи. Активны днём, питаются ящерицами, птицами, грызунами.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи. Самки откладывают до 12 яиц.

Распространение 
Обитают в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Классификация 
По данным сайта Reptile Database, на май 2021 года в род включали 6 видов:
 
 
 
 
 
 

В июне того же года был описан ещё один вид:

Примечания

Литература 
 Wagler J. 1828. Descriptiones et Icones Amphibiorum. Munich, Stuttgart and Tübingen: J.G. Cotta. Plates I-XXXVI + 81 unnumbered pages. (Gonyosoma, new genus, Plate IX + 2 unnumbered pages).
 Schulz, Klaus-Dieter. 1996. A Monograph of the Colubrid Snakes of the Genus Elaphe Fitzinger. Havlickuv Brod, Czech Republic: Koeltz Scientific Books. 439 pp. ISBN 80-901699-8-8.
 Mattison, Chris (2015). ”Gattung Gonyosoma”. Schlangen der Welt. London, München: Dorling Kindersley. sid. 163. ISBN 978-3-8310-3145-0

Ужеобразные